Kvindernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2012 blev afviklet den 18. september 2012 omkring Valkenburg, Holland.

Verdensmesteren i enkeltstart ved VM i landevejscykling 2011 i København, Danmark, Judith Arndt genvandt verdensmesterskabet.

Klassifikation

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielle side

Enkeltstart (kvinder)
Cykelløb for kvinder